Влади́мир Плешако́в:
 Плешаков, Владимир Владимирович (1963—2019) — писатель-сатирик, кинодраматург, режиссёр. 
 Плешаков, Владимир Михайлович (род. 1957) — советский и российский хоккеист на траве.
 Плешаков, Владимир Сергеевич (1891—1942) — русский художник.